El término agustinos (nombre basado en la figura de San Agustín de Hipona, 354-430), puede aplicarse a grupos separados de institutos religiosos de la Iglesia católica:

 órdenes religiosas mendicantes;
Orden de San Agustín (O.S.A.), fundada en 1244;
Orden de Agustinos Recoletos (O.A.R.), separada en 1588;
Orden de Agustinos Descalzos (O.A.D.), separada en 1610;
 Órdenes de Canónigos Regulares;
 varias órdenes (o congregaciones de canónigos) agrupadas en la confederación Orden de Canónigos Regulares de San Agustín (C.R.S.A.);
 Congregaciones Religiosas Clericales;
 Congregación de los Agustinos de la Asunción (A.A.), fundada en 1845;
 Sociedad de San Agustín (S.S.A.), fundada en 1981;
órdenes religiosas agustinas en la Comunión anglicana (protestantismo).